Un polymère cellulosique est un polymère artificiel dérivé de la cellulose. Il peut être :
 un ester de cellulose
 un éther de cellulose